Felix De Roy (1883-1942), journaliste belge
 Michel de Roy (1948-), écrivain français, auteur de roman policier
 De Roy, cratère lunaire

Homonymie de patronyme